Éditions Robert Laffont (1941) – casa editrice francese
 Perrine Laffont (1998) – sciatrice freestyle francese